Sacra Corona puede referirse a:
 Sacra Corona Húngara (o "Corona de San Esteban"), corona de los monarcas húngaros - símbolo nacional de Hungría;
 Sacra Corona Unita, organización criminal mafiosa de Italia.